Меметла има више значења:

 Меметла (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Меметла (Чијаутемпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику